Синалоа () — многозначный термин.

 Синалоа — штат Мексики.
 Синалоа — муниципалитет в Мексике, в штате Синалоа.
 Картель Синалоа — наркокартель.

См. также 
 Синалойская молочная змея